Гер, Ґер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на захід від Парижа, 45 км на південний захід від Ренна, 60 км на північний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2360 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5884,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Гер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Гер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан